Надъярное () — название населённых пунктов на Украине:

 Надъярное — село в Саратском районе Одесской области.
 Надъярное — село в Сумском районе Сумской области.